Nisha (निशा) ist ein weiblicher Vorname aus Indien. Er kommt aus dem Sanskrit und bedeutet „Nacht“.

Namensträgerinnen 
 Nisha Ayub (* 1979), malaysische Transgender-Aktivistin
 Nisha Ganatra (* 1974), kanadische Schauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Nisha Kataria (* 1986), US-amerikanische Sängerin
 Nisha Kurban-Baboe, surinamische Diplomatin
 Nisha Mohota (* 1980), indische Schachspielerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Indischer Personenname